Yeniçağa (district), een district van de Turkse provincie Bolu
 Yeniçağa (stad), de hoofdplaats van het district